Le lycée François- peut faire référence à plusieurs établissements en France :
 Lycée François- du Havre ;
 Lycée François- de Fontainebleau ;
 Lycée François- de Vitry-le-François (cité scolaire).